Іграшка:

 Іграшка — предмет, що використовується у грі.
 «Іграшка» — французька кінокомедія 1976 року.

Посилання